Brødrene Grimm kan referere til:

 Brødrene Grimm – forfatterne af mange tyske eventyr.
 The Brothers Grimm – en fiktiv film løst baseret på brødrene Grimm.

Se også 

 Grimm (flertydig)